Max Löhr bzw. Max Loehr ist der Name folgender Personen:

* Max Löhr (Theologe) (1864–1931), deutscher Theologe
 Max Loehr (Kunsthistoriker) (1903–1988), deutscher Kunsthistoriker